Æthelstan, im modernen Englisch auch Athelstan (altenglisch: Æþelstan, Æþelstān oder Æðelstān), bedeutet Edelstein.

Æthelstan war ein im Mittelalter im angelsächsischen Raum verbreiteter Name, insbesondere unter Adligen und im Klerus.
 Æthelstan (England) (Athelstan), König von Wessex (924–927) und erster König des Königreichs England ab dessen Gründung am 12. Juli 927 und bis zu seinem Tod 939
 Athelstan (Bischof), Bischof von Hereford von 1012 bis 1056

Athelstan oder Athelstane bezeichnet außerdem mehrere Orte:
 Athelstane (Wisconsin), Stadt im Marinette County, Wisconsin, USA
 Athelstane (Gemeinde), von obiger Stadt unabhängige Gemeinde im Marinette County, Wisconsin, USA
 Athelstane Range, Klippen nahe Rockhampton, Queensland, Australien
 Athelstane (Kansas), Ortschaft im Clay County (Kansas), USA
 Athelstan (Arkansas), Ort in Arkansas, USA
 Athelstan (Iowa), Gemeinde in Iowa, USA
 Athelstan (Quebec), Kleinstadt südlich von Huntingdon (Québec), Kanada